Johann von Waldstätten ist der Name folgender Personen:

* Johann Baptist von Waldstätten (1833–1914), österreichischer Feldzeugmeister und Militärschriftsteller
 Johann Baptist Ignaz von Waldstätten (1772–1841), österreichischer Jurist und Hofbeamter
 Johann Siegmund Hayek von Waldstätten (1661–1737), österreichischer Beamter und Diplomat